Хуан Артуро Ріверо (; 1923-2014) — пуерториканський герпетолог. Відкрив близько 120 нових видів амфібій та ящірок.

Він був засновником зоопарку Mayagüez — єдиного зоопарку в Пуерто-Рико, який має значну колекцію тварин з усіх континентів. У 1998 році зоопарк перейменований на його честь. Також Ріверо став засновником і першим президентом Пуерториканського зоологічного товариства.

Протягом 14 років він проводив програму популяризації науки на місцевому телебаченні.

Вшанування 
Види тварин названі на честь Ріверо:
 Glomeridesmus riveroi Chamberlin, 1950
 Ballophilus riveroi Chamberlin, 1950
 Hemitrochus riveroi Turner, 1958
 Atractus riveroi Roze, 1961
 Geomelania riveroi Clench, 1962
 Mannophryne riveroi (Donoso Barros, 1965)
 Dendropsophus riveroi (Cochran & Goin, 1970)
 Processa riveroi Manning & Chace, 1971
 Leptodactylus riveroi Heyer & Pyburn, 1983
 Marshallela riveroi Ramos, 1989
 Cochranella riveroi (Ayarzagüena, 1992)
 Pristimantis riveroi (Lynch & La Marca, 1993)
 Stefania riveroi Señaris, Ayarzagüena & Gorzula, 1997
 Eleutherodactylus juanariveroi Rios-López & Thomas, 2007

Внесок 
Науковець опублікував понад 200 праць та близько 15 книг.

Таксони описані Ріверо:

 Anolis occultus Williams & Rivero, 1965
 Allobates humilis (Rivero, 1980)
 Allobates sanmartini (Rivero, Langone & Prigioni, 1986)
 Anomaloglossus shrevei (Rivero, 1961)
 Aromobates haydeeae (Rivero, 1978)
 Aromobates leopardalis (Rivero, 1978)
 Aromobates mayorgai (Rivero, 1980)
 Aromobates orostoma (Rivero, 1978)
 Aromobates saltuensis (Rivero, 1980)
 Atelopus andinus Rivero, 1968
 Atelopus carbonerensis Rivero, 1974
 Atelopus ebenoides Rivero, 1963
 Atelopus eusebianus Rivero & Granados-Díaz, 1993
 Atelopus famelicus Rivero & Morales, 1995
 Atelopus galactogaster Rivero & Serna, 1993
 Atelopus longibrachius Rivero, 1963
 Atelopus mucubajiensis Rivero, 1974
 Atelopus nicefori Rivero, 1963
 Atelopus pedimarmoratus Rivero, 1963
 Atelopus pinangoi Rivero, 1982
 Atelopus sanjosei Rivero & Serna, 1989
 Atelopus walkeri Rivero, 1963
 Celsiella revocata (Rivero, 1985)
 Centrolene altitudinale (Rivero, 1968)
 Centrolene venezuelense (Rivero, 1968)
 Cochranella megista (Rivero, 1985)
 Colostethus alacris Rivero & Granados-Díaz, 1990
 Colostethus brachistriatus Rivero & Serna, 1986
 Colostethus dysprosium Rivero & Serna, 2000
 Colostethus furviventris Rivero & Serna, 1991
 Colostethus jacobuspetersi Rivero, 1991
 Colostethus poecilonotus Rivero, 1991
 Colostethus ramirezi Rivero & Serna, 2000
 Colostethus yaguara Rivero & Serna, 1991
 Dendropsophus battersbyi (Rivero, 1961)
 Dendropsophus meridensis (Rivero, 1961)
 Dendropsophus minusculus (Rivero, 1971)
 Dischidodactylus duidensis (Rivero, 1968)
 Eleutherodactylus eneidae Rivero, 1959
 Eleutherodactylus hedricki Rivero, 1963
 Espadarana andina (Rivero, 1968)
 Hyalinobatrachium duranti (Rivero, 1985)
 Hyalinobatrachium fragile (Rivero, 1985)
 Hyalinobatrachium orientale (Rivero, 1968)
 Hyalinobatrachium orocostale (Rivero, 1968)
 Hyalinobatrachium pallidum (Rivero, 1985)
 Hyloscirtus estevesi (Rivero, 1968)
 Hyloscirtus jahni (Rivero, 1961)
 Hyloscirtus lascinius (Rivero, 1970)
 Hyloxalus betancuri (Rivero & Serna, 1991)
 Hyloxalus borjai (Rivero & Serna, 2000)
 Hyloxalus breviquartus (Rivero & Serna, 1986)
 Hyloxalus cevallosi (Rivero, 1991)
 Hyloxalus excisus (Rivero & Serna, 2000)
 Hyloxalus faciopunctulatus (Rivero, 1991)
 Hyloxalus fallax (Rivero, 1991)
 Hyloxalus idiomelus (Rivero, 1991)
 Hyloxalus maculosus (Rivero, 1991)
 Hyloxalus marmoreoventris (Rivero, 1991)
 Hyloxalus mittermeieri (Rivero, 1991)
 Hyloxalus parcus (Rivero, 1991)
 Hyloxalus peculiaris (Rivero, 1991)
 Hyloxalus pinguis (Rivero & Granados-Díaz, 1990)
 Hyloxalus pumilus (Rivero, 1991)
 Hypsiboas alemani (Rivero, 1964)
 Hypsiboas benitezi (Rivero, 1961)
 Hypsiboas lemai (Rivero, 1972)
 Hypsiboas pulidoi (Rivero, 1968)
 Hypsiboas sibleszi (Rivero, 1972)
 Mannophryne oblitterata (Rivero, 1984)
 Minyobates steyermarki (Rivero, 1971)
 Myersiohyla loveridgei (Rivero, 1961)
 Otophryne steyermarki Rivero, 1968
 Pristimantis boconoensis (Rivero & Mayorga, 1973)
 Pristimantis dorsopictus (Rivero & Serna, 1988)
 Pristimantis ginesi (Rivero, 1964)
 Pristimantis johannesdei (Rivero & Serna, 1988)
 Pristimantis lentiginosus (Rivero, 1984)
 Pristimantis melanoproctus (Rivero, 1984)
 Pristimantis mondolfii (Rivero, 1984)
 Pristimantis paramerus (Rivero, 1984)
 Pristimantis phragmipleuron (Rivero & Serna, 1988)
 Pristimantis pleurostriatus (Rivero, 1984)
 Pristimantis pulvinatus (Rivero, 1968)
 Pristimantis rozei (Rivero, 1961)
 Pristimantis terraebolivaris (Rivero, 1961)
 Pristimantis tubernasus (Rivero, 1984)
 Pristimantis turumiquirensis (Rivero, 1961)
 Prostherapis dunni Rivero, 1961
 Pseudopaludicola ceratophryes Rivero & Serna, 1985
 Rheobates pseudopalmatus (Rivero & Serna, 2000)
 Rhinella lindae (Rivero & Castaño, 1990)
 Scinax baumgardneri (Rivero, 1961)
 Silverstoneia erasmios (Rivero & Serna, 2000)
 Stefania ginesi Rivero, 1968
 Stefania goini Rivero, 1968
 Stefania marahuaquensis (Rivero, 1961)
 Stefania Rivero, 1968
 Stefania scalae Rivero, 1970
 Stefania woodleyi Rivero, 1968
 Tepuihyla rodriguezi (Rivero, 1968)
</div>

Посилання 
https://web.archive.org/web/20160303182630/http://www.uprm.edu/biology/profs/rivero/cv.htm  UPRm.edu: Professor Juan A. Rivero]
http://www.oslpr.org  Oslpr.org: Text of Law 32, of 1998]

Персоналії:Пуерто-Рико
Автори зоологічних таксонів
Герпетологи